Mistrovství Evropy v krasobruslení 2009 hostily finské Helsinky ve dnech 20. ledna až 25. ledna. Šampionátu se mohli zúčastnit krasobruslaři registrovaní v evropských národních svazech, kteří dne 1. července 2008 dovršili věku 15 let. O počtu účastníku z jednotlivých států rozhodovalo umístění v předešlém mistrovství Evropy.

Kvalifikace 
Každá země mohla nominovat jednoho účastníka v každé disciplíně. V následující tabulce jsou státy, které si na Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 vybojovaly větší počet účastníků.

Program 
 SP – krátký program
 FS – Volné jízdy
 CD - Povinný tanec
 OD - Originální tanec
 FD - Volný tanec

Medaile

Výsledky

Sportovní dvojice

Taneční páry

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky
 ISU stránky

Mistrovství Evropy v krasobruslení
Krasobruslení v roce 2009
Krasobruslení ve Finsku
Sportovní události v Helsinkách
Sport ve Finsku v roce 2009